

Байнвіль — громада в кантоні Ааргау
 Байнвіль — громада в кантоні Золотурн
 Байнвіль-ам-Зее — громада в кантоні Ааргау